Hannola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1939), homme politique finlandais
 (né en 2001), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois